Xenidis ist der Familienname folgender Personen:

 Phil X, eigentlich Phil Xenidis (* 1966), griechisch-kanadischer Musiker, Mitglied der Band Bon Jovi
 Stavros Xenidis (1924–2008), griechischer Schauspieler
 Timofei Xenidis, griechischer Ringer